La Copa Argentina 2014-2015 è stata l1 6ª edizione del torneo a eliminazione diretta nazionale di calcio argentino organizzato dalla AFA. Il torneo ha preso avvio il 15 ottobre 2014 e si è concluso il 4 novembre 2015. Il trofeo è stato vinto per la terza volta dal  che oltre al titolo, si è aggiudicato il diritto di partecipare alla Supercopa Argentina 2015 (dove, avendo vinto anche la Primera División 2015, ha affrontato la seconda classificata di tale competizione) e a disputare la Coppa Libertadores 2018.

Formato 
Il torneo vede la partecipazione di 270 squadre appartenenti a tutte le categorie del futbol argentino:
 le 30 squadre della Primera División 2015-2016;
 le 22 squadre della Primera B Nacional;
 le 22 squadre della Primera B Metropolitana;
 le 20 squadre della Primera C Metropolitana;
 le 18 squadre della Primera D Metropolitana;
 le 40 squadre squadre del Torneo Federal A;
 le 128 squadre squadre del Torneo Federal B;

I club si scontrano attraverso varie fasi preliminari fino ad arrivare alla fase finale organizzata con un tabellone "tennistico" composto dalle 64 squadre qualificate.

Squadre

Primo Livello

Primera División

Secondo Livello

Primera B Nacional

Terzo Livello

Primera B Metropolitana

Torneo Federal A

Quarto Livello

Primera C Metropolitana

Torneo Federal B

Quinto Livello

Primera D Metropolitana

Fase finale ad eliminazione diretta

Tabellone 
Le squadre si sono sfidate in incontri a partita unica, al termine dei quali i vincitori si sono qualificati al turno successivo

Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Copa Argentina

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014-2015